Родригес, Сесар (футболист)
 Родригес, Сесар (пилот)